CISG steht für:

 Center for International Security and Governance an der Universität Bonn 
 UN-Kaufrecht 

Abkürzung